Hydro (album), een album van Michel Huygen, uitgebracht onder de groepsnaam Neuronium. 
Hydro (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 SF Hydro, Noorse veerboot, zie Operatie Gunnerside